

Codici 
 BRG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Whitesburg Municipal (Stati Uniti)

Automobilismo 
 BRG – acronimo di British racing green, gradazione di verde che prende il nome dal suo uso come colore nazionale nelle competizioni automobilistiche, dove rappresenta il Regno Unito.

Aziende 
 Officine BRG –  azienda metalmeccanica di San Girolamo, Guastalla (Italia)